Angela Lansbury (1925-2022), actrice britannique, naturalisée américaine 
 Bruce Lansbury (1930-2017), producteur et scénariste américain 
 George Lansbury (1859-1940), homme politique britannique 
 Henri Lansbury (1990- ), footballeur anglais.
 Ivor Lansbury (1932-2015), entomologiste et hétéroptériste.